

Топоніми 
Удон (Франція)

Інше 
Удон (страва) — японська локшина